Viktoryja Azaranka e Bob Bryan erano i detentori del titolo, ma solo Bryan ha partecipato quest'anno in coppia con Liezel Huber e ha vinto in finale contro Vania King e Marcelo Melo 5–7, 7–6(5), 10–7.

Teste di serie 

  Liezel Huber /  Bob Bryan (campioni)
  Cara Black /  Leander Paes (secondo turno)
  Lisa Raymond /  Marcin Matkowski (secondo turno)
  Nadia Petrova /  Maks Mirny (semifinali)

 Ai Sugiyama /  André Sá (quarti di finale) 
 Elena Vesnina /  Daniel Nestor (secondo turno) 
 Zi Yan /  Nenad Zimonjić (primo turno) 
 Virginia Ruano Pascual /  Stephen Huss (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2009
ATP World Tour 2009